Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Agénois » :
 Le régiment d'Agénois (1692-1749)
 Le régiment d'Agénois renommé le  «  d'infanterie de ligne »